Mountain House ist der Name folgender

Orte:
 Mountain House (Kalifornien), Census-designated place im San Joaquin County

im NRHP gelisteten Objekte:
 Mountain House (Ohio), ID-Nr. 78002181
 Mountain House (Oregon), ID-Nr. 03001479
 Mountain House (Virginia), ID-Nr. 07000801